Kituba jezik (Kongo), kreolski jezik iz Konga.
Kituba jezik (Demokratska republika Kongo), kreolski jezik iz Demokratske Republike Kongo.